Taiki (Hokkaidō)
 Taiki (Mie)